Национальный чемпионат Эквадора по футболу Серия A 1974 () — 16-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Первый этап

Второй этап

Финальная фаза

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1974
Эквадор
1974 год в Эквадоре